krubba kan syfta på:

 Krubba –  en ställning för djurfoder, se foderbord
 Barnkrubba – äldre svenska namn för daghem,
 Julkrubba – ett arrangemang av figuriner, som tillsammans gestaltar Jesu födelse